Le terme anxiété sociale peut désigner :
 anxiété sociale, une forme d'anxiété caractérisée par un inconfort ou une peur lorsqu'une personne est dans une interaction sociale qui implique une inquiétude à être jugé ou évalué par les autres ;
 trouble de l’anxiété sociale, une forme de trouble anxieux définie récemment et classée parmi les troubles psychiatriques les plus fréquents ; elle correspond à ce qu'on appelle traditionnellement une timidité exagérée, gênante ou handicapante.